Sea of Love – album dei Fly to the Sky del 2002
 Sea of Love – brano musicale di Phil Phillips del 1959
 Sea of Love – festival musicale annuale a Friburgo in Brisgovia
 Seduzione pericolosa (Sea of Love) – film del 1989 diretto da Harold Becker